Элизайан (город, Миннесота) — город в округах Ле-Сур,Уосика, штат Миннесота, США.
 Элизайан (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Ле-Сур, Миннесота, США.